Алгебра — раздел математики, а также название некоторых математических структур.

 Алгебра — одна из основных крупных ветвей математики, являющаяся развитием и обобщением арифметики.
 Алгебра в универсальной алгебре — алгебраическая система с пустым множеством отношений.
 Алгебра над кольцом — модуль над кольцом, наделённый некоторыми дополнительными свойствами.
 Алгебра над полем — частный случай алгебры над кольцом.

См. также 

 
 Алджебра